Yulin – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Kuangsi
 Yulin – miasto w Chinach, w prowincji Shaanxi
 Harris Yulin (ur. 1937) – amerykański aktor